Янушев — многозначный термин.

Топоним 
 Янушев — самый большой из островов в Днепровском лимане.

Фамилия 
 Янушев, Василий Александрович (ум. 1881) — православный священнослужитель и педагог, член Общества любителей духовного просвещения.
 Янушев, Василий Минович (1852—1929) — генерал-лейтенант РИА, участник Русско-японской и Первой мировой войн, орденоносец; расстрелян чекистами.
 Янушев, Иван Васильевич (1877—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Примечания